Turići est un toponyme qui peut désigner :
Turići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Busovača, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Turići, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.